K2-287 — одиночная звезда в созвездии Весов на расстоянии приблизительно 519 световых лет (около 159 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +11,308m. Возраст звезды оценивается как около 4,5 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
K2-287 — жёлтый карлик спектрального класса G. Масса — около 1,056 солнечной, радиус — около 1,07 солнечного. Эффективная температура — около 5695 К.

Планетная система 
В 2018 году командой астрономов, работающих с фотометрическими данными в рамках проекта Kepler K2, было объявлено об открытии планеты.

Примечания 

Планетные системы